Kaas chante Piaf — девятый студийный альбом французской певицы Патрисии Каас, выпущенный в 2012 году на лейбле EMI. Как понятно из названия, в альбом попали песни из репертуара легендарной певицы Эдит Пиаф.

Пластинка вошла в первую десятку чартов во Франции и Швейцарии.

В поддержку альбома певица отправилась в одноимённое турне по странам Европы и Азии, позднее запись с концерта вышла в виде концертного альбома.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 



Альбомы Патрисии Каас
Альбомы EMI Records
Кавер-альбомы
Трибьют-альбомы